Knöpfel ist der Familienname folgender Personen:

 Dagmar Knöpfel (* 1956), deutsche Filmregisseurin
 Eckehardt Knöpfel (* 1946), deutscher Pädagoge, Autor und Pädagogik-Publizist; ist der Sohn von Horst Bernhard Knöpfel
 Horst Bernhard Knöpfel (1920–2007), deutscher Schriftsteller und Publizist

 ist eine öst. Bezeichnung für ein Fleischteil, siehe Wiener Teilung

Siehe auch:
 Knöpfle